Era Axial
Esqueleto axial
Inclinação axial
Axial (vulcão submarino)

Desambiguação